Con la sigla AAHL ci si può riferire a diversi campionati nordamericani di hockey su ghiaccio:
American Amateur Hockey League (1896-1918)
All-American Hockey League (1986-1989)
All American Hockey League (2008-2011)